Дми́триевка  — посёлок городского типа в Тамбовской области России. Административный центр  Никифоровского района, в составе которого образует Дмитриевский поссовет.

Население —  чел. ().

География 
Расположен в северо-западной части области в 42 километрах к северо-западу от Тамбова, на 410 километре федеральной трассы  «Каспий» Москва — Астрахань, на берегах реки Польной Воронеж. Железнодорожная станция Никифоровка Юго-Восточной железной дороги на линии Мичуринск — Тамбов.

История 
Населённый пункт впервые упоминается в 1636 году под названием Бельский городок в связи со строительством Симбирской оборонительной черты для защиты от набегов татар.
В документах ревизской сказки 1782 года упоминается деревня Дмитриевка, «что на Польном Воронеже, вблизи Бельского моста», принадлежавшая трем мелким помещикам: Петру Суховеркову, Василию и Марфе Никифоровым. У них было 109 человек крепостных крестьян.

Книга «Рязанско-Уральская железная дорога и ея район», изданная в 1913 году в Санкт-Петербурге, сообщает о станции Никифоровка Рязано-Уральской железной дороги, находящейся близ села, следующее:

При станции устроена «Русско-Английской Торговой Компанией в Лондоне» английская свинобойня для вывоза мяса на английские рынки.
…
При станции организовалась скупка хлебов и раз в неделю бывают базары, на которые свозится хлеб из окрестных селений. Для ссыпки хлеба устроено четыре хлебных склада.

Статус посёлка городского типа — с 1966 года.

В декабре 2018 года (23 декабря) в р.п. Дмитриевка прошел митинг против строительства крупного мусорного полигона в непосредственной близости от поселка, на который пришло почти 3000 местных жителей. Идут судебные тяжбы, противостояние между жителями поселка и владельцами мусорной свалки. Областные власти вместе с  инициативной группой составили дорожную карту по  решению проблемы с  полигоном «Бастион».

Население

Экономика 
Пищевая промышленность (сахарный завод). Заготовительно-зерновое предприятие, ремонтно-техническое, агрохимическое, автотранспортные предприятия. Нефтебаза. Два элеватора.
 В Дмитриевке располагается один из крупнейших сахарных заводов в России. В 2005 году по итогам конкурса «Лучшее предприятие сахарной промышленности 2004 года» на IV Московском международном сахарном форуме ОАО «Сахарный завод Никифоровский» награждён дипломом III степени и памятной медалью в номинации «Лучший сахарный завод России 2004 года»
 Один из элеваторов, емкостью 240 тысяч тонн, построенный ЗАО «Биотехнологии», на данный момент является крупнейшим в России.

Достопримечательности 
 Памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны.
 Памятник воинам-интернационалистам.
 Памятник всем погибшим в Чернобыле
 В годы Великой Отечественной войны в Дмитриевке базировался аэродром дальней авиации.
 К числу исторических памятников относится Козловский вал, который является частью Татарского вала. В своё время вал служил защитой от набегов кочевых племён и татаро-монгольской конницы. Он являлся составной частью сложной засечной черты, протянувшейся от Белгорода до Симбирска, и в настоящее время признан уникальным памятником археологии, древней фортификации, истории и природы, охраняется государством.
 Находится сохранившаяся часть старинного тракта Тамбов - Козлов (Мичуринск).

Примечания

Ссылки 
 
 terrus.ru — база данных России

 
Муниципальные образования Никифоровского района
Городские поселения Тамбовской области